Но́сово — название населённых пунктов в России.

Калужская область 
 Носово — деревня в Износковском районе.

Ленинградская область 
 Носово — деревня в Бокситогорском районе.

Московская область 
 Носово — деревня в Волоколамском городском округе.
 Носово-1 — деревня в городском округе Луховицы.
 Носово-2 — деревня в городском округе Луховицы.
 Носово — деревня в городском округе Солнечногорск.

Псковская область 
 Носово — деревня в Новоуситовской волости Палкинского района.
 Носово — деревня в Васильевской волости Палкинского района.
 Носово — деревня в Пушкиногорском районе.
 Носово — деревня в Пыталовском районе.

Ростовская область 
 Носово — село в Неклиновском районе.

Свердловская область 
 Носово — деревня в Таборинском районе.

Тверская область 
 Носово — деревня в Зубцовском районе.
 Носово — деревня в Калининском районе.
 Носово — деревня в Краснохолмском районе.
 Носово — деревня в Торопецком районе.

Ярославская область 
 Носово — деревня в Пошехонском районе.

См. также 
 
